Henri Combot (1921-2013), footballeur français.
 Jean Combot (1928-2021), footballeur français, frère du précédent.
 Sébastien Combot (1987-), kayakiste français.
 Paolig Combot (1945-), écrivain français, auteur d'ouvrages sur la Bretagne.
 Job Larigou (né Georges Combot) (1928-2009), humoriste français

Dans la fiction 
 Combot, un personnage du jeu vidéo Tekken 4.

Patronyme breton

Julien Combot, personne de M. Lescourège dans le film « Julien dans les arbres » Un film du réalisateur Patrick Glotin.